El Torneig de Dubai 2010, conegut oficialment com a Barclays Dubai Tennis Championships 2010 és un esdeveniment tennístic sobre pista dura inclòs dins les sèries 500 del circuit ATP en categoria masculina i als Premier Tournaments del circuit WTA femení. La 18a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 20 de febrer de 2010 per la categoria femenina i entre el 22 i el 27 de febrer en la masculina, ambdós en l'Aviation Club Tennis Centre de Dubai, Emirats Àrabs Units.

L'estatunidenca Venus Williams i el serbi Novak Đoković van defensar els respectius títols individuals aconseguits l'any anterior.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení 

2010
ATP World Tour 2010
WTA Tour 2010